Mondovi eller Mondovì kan syfta på:

Geografi

Algeriet 

 Drean, ort, Annaba,

Italien 

 Mondovì, kommun, Piemonte, Provincia di Cuneo,

USA 

 Mondovi, Wisconsin, ort, Wisconsin, Buffalo County, 

Robotskapade Algerietförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar